Muzaka (dynastie) - vorstelijk geslacht uit wat nu Albanië is
 Muzaka (gemeente) - gemeente in Burundi